Hiostus fou un cap sard, fill del cap Hampsicora. Pare i fill es van revoltar després de la batalla de Cannes (216 aC) i es van aliar a Anníbal que va enviar una força a l'illa, sota comandament d'Àsdrubal el Calb. Hampsicora va anar a l'interior de l'illa a reclutar partidaris, i mentre Hiostus es va deixar portar a un enfrontament amb els romans dirigits pel pretor Tit Manli en el qual fou derrotat i les seves forces dispersades. L'arribada dels cartaginesos va canviar la situació i Àsdrubal i Hampsicora van reunir les seves forces i van avançar cap a Caralis (Càller) la capital provincial on Manli els va presentar batalla. Manli va obtenir una victòria completa i Hostius va morir; Hampiscora es va poder escapar però en assabentar-se de la mort del fill es va suïcidar (estiu del 215 aC).

Referències 

Sards